Le GPS peut désigner :
 GPS, un assistant de navigation (par métonymie du fait du recours au système de positionnement par satellites où GPS signifie Global Positioning System)
 groupe paritaire de protection sociale ;
 Garage Psychiatrique Suburbain, un groupe de heavy punk ;
 Groupe de pelotons de sécurité, une structure de la gendarmerie française ;
 Guide pour le scoutisme, un manuel pédagogique pour les chefs chez les Scouts et Guides de France ;
 Générosité-Présence-Sincérité, un moyen mnémotechnique pour les trois piliers de l'acteur du spectacle ; 

En anglais : 
 , un système de géolocalisation par satellite ;
  ;
 Geometrical product specification (en français, Spécification géométrique d'un produit), un système de définition et de communication des tolérances techniques ;
 , le Service pénitentiaire du Ghana.

Autres :
 GPS, un groupe de rock progressif formé par John Payne, Jay Schellen, Ryo Okumoto et Guthrie Govan en 2006 ;
 GPS (où GPS signifie Girault - Poupard/Paillès - Stern), en cryptographie, un algorithme d’authentification et de signature numérique à clé publique.

Voir aussi 
 GPS différentiel, une amélioration du système GPS
 GPS drawing, la réalisation de dessins et motifs originaux en utilisant les traces GPS